

Geografia 
 Groitzsch – città della Sassonia, Germania
 Contea di Groitzsch – contea storica nel bacino lipsiano

Persone 
 Berta di Groitzsch – nobile tedesca
 Enrico di Groitzsch – margravio della marca orientale sassone
 Wiprecht di Groitzsch – margravio di Meißen e della marca orientale sassone